Abierto Mexicano de Tenis 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt i Arena GNP Seguros i Acapulco, Mexico i perioden 27. februar - 4. marts 2023. Det var den 30. udgave af Abierto Mexicano de Tenis siden den første udgave i 1993, og på grund af et sponsorat afvikledes den under navnet Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Turneringen var del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Alex de Minaur, som i finalen besejrede Tommy Paul med 3-6, 6-4, 6-1, og som dermed vandt sin syvende og hidtil største ATP-titel i sin karriere, eftersom det var hans første ATP 500-titel. Resultaterne medførte, at de Minaur avancerede fra 22.- til 18.-pladsen på ATP's verdensrangliste.

I doubleturneringen sejrede Alexander Erler og Lucas Miedler efter finalesejr på 7-6(9), 7-6(3) over Nathaniel Lammons og Jackson Withrow efter at have afværget fem sætbolde i første sæt og endnu en sætbold i andet sæt. Erler og Miedler vandt dermed deres tredje ATP-titel som makkere – men den første uden for hjemlandet Østrig – og de fortsatte deres ubesejrede statistik i finaler på ATP Tour. Som følge af triumfen rykkede de to østrigere 14 pladser frem på verdensranglisten i double til 42.- hhv. 43-.pladsen, hvilket var ny personlig rekord for begge spillere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Abierto Mexicano de Tenis 2023 androg $ 2.013.940, hvilket var en stigning på 20 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste seks uger før turneringens start.
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte 2 af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Abierto Mexicano de Tenis  
 ATP Tour - Acapulco 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023
Sport i Acapulco